Conrad Rooks – regista, sceneggiatore e attore statunitense
 Sean Rooks – cestista e allenatore di pallacanestro statunitense
 Steven Rooks – ex ciclista su strada e pistard olandese